Ната́лья Петро́ва: Петрова, Наталья (род. 1957) — советская легкоатлетка.
 Петрова, Наталия Григорьевна (род. 1945) — советская актриса.